Franck (stad), een plaats in Argentinië

Personen met de achternaam Franck
 César Franck, een Franse componist
 James Franck, een Duitse natuurkundige
 Kaj Franck, een Finse ontwerper
 Kevin Franck, een Belgische voetballer
 Jacques Franck, Belgische burgemeester
 Louis Franck, een Belgisch jurist en rechtenactivist
 Louis Franck, een Belgische jurist, liberaal politicus en staatsman
 Melchior Franck, een Duitse componist
 Salomo Franck, een Duitse jurist